Miejscowości w USA:
 Grifton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
Gminy w USA:
 Grifton (ang. Grifton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt